Вишнёвый — название населённых пунктов в России:

 Вишнёвый — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Вишнёвый — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Вишнёвый — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Вишнёвый — посёлок в Богучарском районе Воронежской области.
 Вишнёвый — посёлок в Славянском районе Краснодарского края.
 Вишнёвый — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Вишнёвый — посёлок в Апанасенковском районе Ставропольского края.
 Вишнёвый — посёлок в Радищевском районе Ульяновской области.
 Вишнёвый — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

См. также 
 Вишнёвое